Невшехир () — ил в центральной части Турции.
Ил был создан в 1954 году, он охватывает большую часть исторического региона Каппадокия. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

География 
Ил Невшехир граничит с илом Кыршехир на северо-западе, Аксарай на юго-западе, Нигде на юге, Йозгат на северо-востоке и Кайсери на юго-востоке.

Вулканический комплекс Аджыгёл-Невшехир.

Крупные реки: Кызыл-Ирмак.

Население 
Население — 309 914 жителей (2009). В округе проживает большое количество туркменов.

Крупнейший город — Невшехир.

Административное деление 
Ил разделён на 8 районов:

 Аджыгёл (Acıgöl)
 Аванос (Avanos)
 Деринкую (Derinkuyu)
 Гюлшехир (Gülşehir)
 Хаджыбекташ (Hacıbektaş)
 Козаклы (Kozaklı)
 Невшехир (Nevşehir)
 Ургюп (Ürgüp)

Достопримечательности 
 исторический национальный парк Гёреме,
 древние поселения в Учхисаре, Зельве, Ортахисаре, Чавушине и Ургюпе;
 подземные города Каймаклы и Деринкую, Ючхисар;
 церкви в Перибаджалары, Тавшанлы, Карачалы, Эльмалы и церковь Св. Василия в Ургюпе;
 монастырь Башмелек;
 крепости в Невшехире и Ургюпе; обитель дервиша Гаджи Бекташа Вели;
 Большая мечеть в Аваносе;
 медресе Дамата Ибрагима паши, Ташкына паши и Каравезира;
 мечети Кая, Алаеддина, Кызылкая Кёю, Ашчибаши и каменная мечеть;
 постоялый двор Бейлик;
 горячие источники Сарыхан и Козаклы;
 музеи в Невшехире, Гаджибекташе и в Ургюпе,
 музеи под открытым небом Гёреме и Зельве
 мавзолей поэта-мистика Юнуса Эмре в Киршехире
 комплекс Дамат Ибрахим Паша Джамии в Невшехире